Geißelbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Geißelbrecht (1895–1985), deutscher Politiker (NSDAP)
 Johann Georg Geißelbrecht (1762–1826), deutscher Puppenspieler, Puppentheaterbetreiber und Mechanikus